Der Development Cup 2022 wird die dritte Austragung des Wettbewerbs und findet vom 4. bis 7. Mai 2022 im Bundesleistungszentrum für Eishockey im deutschen Füssen statt. Gespielt wird in der 1.354 Zuschauer fassenden Halle I des Bundesleistungszentrum für Eishockey und Curling.

Nachdem 2019 das Turnier mangels Interessenten abgesagt wurde, ließ die Covid-19-Pandemie 2020 kein Turnier zu. Für den Herbst 2021 war ein Turnier geplant, das schließlich auf Mai 2022 verschoben wurde. Damit findet der Development Cup nach 3½ Jahren erstmals wieder statt.

Teilnehmer 
Erstmals nehmen sechs Länder am Turnier teil:

  (Neuling)
  (Vierter 2018)
  (Dritter 2018)
  (Neuling)
  (Neuling)
  (Zweiter 2018)

Turnierverlauf 

Es spielt jede Mannschaft ein Mal gegen jede andere Mannschaft. Damit kommt jede Mannschaft auf fünf Spiele.

Spiele

Tabelle 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen, n. P. = Ergebnis nach Penaltyschießen

Einzelnachweise 

2022
Eishockeyveranstaltung 2022
Eishockeyturnier in Deutschland
Eishockeywettbewerb in Füssen